Le district de Yunhe (运河) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Yunhe (云和) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme